Артур Еш був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Род Лейвер.

У фіналі Лейвер здолав співвітчизника Тоні Роча з рахунком 7–9, 6–1, 6–2, 6–2 і став єдиним серед чоловіків, хто завоював календанрний Гранд Слем у Відкриту еру.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Род Лейвер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Род Лейвер, (переможець)
  Джон Ньюкомб, (півфінал)
  Тоні Роч, (фінал)
  Артур Еш, (півфінал)
  Том Оккер, (1-ше коло)
  Кен Роузволл, (чвертьфінал)
  Кларк Гребнер, (2-ге коло)
  Кліфф Дрісдейл, (1-ше коло)
  Рой Емерсон, (чвертьфінал)
  Фред Столл, (чвертьфінал)
  Андрес Хімено, (4-те коло)
  Стен Сміт, (2-ге коло)
  Панчо Гонсалес, (4-те коло)
  Мануель Сантана, (4-те коло)
  Марті Ріссен, (4-те коло)
  Денніс Ролстрон, (4-те коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1969 US Open Men's Singles draw

1969 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу